Mollas, comune dell'Albania della Prefettura di Coriza
 Mollas, comune dell'Albania della Prefettura di Elbasan